Кемети́зм — современная реконструированная политеистическая египетская религия. Название происходит от термина «Кемет», буквально переводящегося с древнеегипетского языка «Чёрная земля», который использовался обитателями берегов Нила в противоположность пустыне. Как и любое неоязыческое движение, Кемет изучается в сравнении с исконной религией египтян, являющейся его основой. Эта религия пытается в упрощённой форме возродить ритуалы и философию Древнего Египта и воздержаться от каких-либо нововведений.

История 
В 1988 году в Чикаго основана ортодоксальная кеметийская организация House of Netjer (Kemetic Orthodoxy), остающаяся крупнейшей по числу последователей. Её основательницей была Тамара Логан Сиуда, бывшая прежде викканской жрицей. Тамара резко изменила свои убеждения, утверждая, что причиной этому послужили видения, в которых египетские боги призвали её возродить древний религиозный культ чёрной земли. Она оставила Викку и начала масштабный проект восстановления египетской религиозной традиции, собрала небольшую группу людей с которыми углубилась в исследования, в 1996 была избрана Нисутом (первосвященником), а в 2000 году стала магистром египтологии. Её религиозная организация была официально признана штатом Иллинойс (1993) и как и все религиозные организации Америки освобождена от уплаты налогов. В настоящее время организация значительно расширилась, в 2002 году был открыт храм-филиал в Мичигане и в 2003 году зарегистрированный офис в Чикаго, чтобы заменить арендованные помещения, используемые до сих пор. В своей деятельности организация активно использует Интернет, на официальном сайте постоянно появляются эссе о религии, предоставляются словари, ведутся дискуссии, а также размещается галерея изображений и т. д. Сайт организации предлагает курсы по духовности.

Среди последователей Кемет есть как ортодоксальные, так и неортодоксальные сторонники. На данный момент существует уже множество весьма разнообразных ответвлений Кемет, некоторые из них политизированные или даже экстремистские (например, Кемет племени Ка), другие отличаются тем, что отказались от ортодоксальной идеологии и стали удобными для ассимиляции.

Направления кеметизма 

1. Тамеранская (Tameran) Викка — развивающаяся новая традиция внутри направления Викка. Название происходит от древнеегипетского выражения Ta Mri — что переводится как «возлюбленная Земля».

Тамеранская Викка — это традиция которая не описана в хорошо известных книгах по Викке. Как можно понять из названия — Тамеранская Викка признает основную философскую и ритуальную концепцию Викки — Колесо Года, ритуалы Саббат и Эсбат, и так же использует те же самые ритуальные принадлежности, которые используются в традиционной Викке. Но вместо молитв богам из европейского пантеона, или близких к ним — Тамеранская Викка фокусируется на египетских богах и богинях.
Тамеранская Викка подразделяется на Исидическую и Кеметическую, которые отличаются теологическим базисом.

1а) Исидическая (Isian) Викка — согласно своему названию концентрируется на поклонении богине Исиде, считая её наиболее важной богиней. В данном направлении так же осуществляется поклонение богу Осирису — супругу Исиды, что позволяет сохранить концепцию двойственности божественной природы, которая традиционна для Викки в целом.

1б) Кеметическая (Kemetic) Викка — направление, в котором философский фокус смещен с божественной диады Исида-Осирис на божественную концепцию триады Отец-Мать-Дитя. В Кеметической Викке — в качестве ипостаси Богини может рассматриваться Хатхор, Сехмет или другие египетские богини, которых в целом нельзя рассматривать как чистую манифестацию Исиды.

2. Кеметический реконструкционизм — наибольший по внутреннему разнообразию практикуемых видов поклонений. Это направление пытается возродить или реконструировать религиозные верования и практики Египта классической эры фараонов, до греко-римского периода. Некоторые группы кеметического реконструкционизма являются афроцентрическими, но большинство не отдают предпочтение людям определенной расы.

Реконструкционисты употребляют местные (древнеегипетские) имена божеств — в том виде, как они были расшифрованы с иероглифических текстов, хотя современное понимание произношения имен богов может сильно отличаться от древнеегипетского (ввиду отсутствия огласовки слов в иероглифической записи). Реконструкционисты в своей ритуальной практике используют древнеегипетский календарь, информацию о котором можно получить из переводов ритуальных текстов времен древнего Египта. Некоторые группы этого направления стараются организовать свою внутреннюю структуру, отталкиваясь от древнеегипетской социальной иерархии, вплоть до лидера-фараона. Другие реконструкционистские группы стараются избегать такого лидерства с неограниченной властью, ввиду возможных злоупотреблений властью в организации со стороны лидера.

3. Эклектические нео-египетские движения. В отличие от Тамеранской Викки и кеметических реконструкционистов не являются религиями и часто не претендуют на религиозность. Группы практикующих подходят к вопросу более свободно, лишь вдохновляясь идеями древнеегипетской религии. Таким образом в последние 2 десятилетия развиваются движения «Египетская йога», «Египетские диеты» и предлагающие спа-процедуры, основанные на древнеегипетской
тематике. Многие из этих групп (но не все) являются сконцентрированными на людях с африканскими корнями.

4. Герметизм, эллинистическое направление. В отличие от вышеперечисленных форм возрождения египетского язычества — другие религиозные практики исходят из египетской философии времен греко-романского периода. Таким образом древнеегипетские верования соединяются с древнегреческой философией, как это делали древние греки в эпоху Птолемеев. Последователи этого направления используют более общеизвестные, греческие имена и атрибуцию египетских божеств, иногда комбинируя их с греческими аналогами. Таким образом последователи Герметизма придерживаются древнеегипетской философии и поклоняются древнеегипетским богам, но комбинируют их с греческими элементами, восточными религиями и каббалой. Эта религиозная система, по общему мнению базируется на позднеантичных писаниях, приписываемых Гермесу Трисмегисту, который в свою очередь отождествляется с египетским богом Тотом (Джехути).
Герметизм представлен двумя направлениями: высокий и низкий герметизм, данное деление впервые было введено Фестюжьером. Высокий Герметизм представлен школами Фичино и Пико де Мирандола. Низкий герметизм, основанный на доктринах не имеющих отношения к авторству самого Гермеса, наиболее хорошо известен через Герметический Орден Золотой Зари, который был очень популярен в конце 19 и начале 20 века. Так же к этому направлению относятся Розенкрейцерство.

См. также 
 Политеистический реконструкционизм

Литература 
 Sharon LaBorde «Following the Sun : A Practical Guide to Egyptian Religon»

Ссылки 
 Ортодоксальный Кеметизм 
 Школа Кеметизма 
 Молитвенник Кемет 
  Kemetic Interfaith Network  

Неоязычество
Религия в США